Denumirea de Caraș-Severin a purtat-o sau o poartă:

 un fost comitat din Regatul Ungariei, vezi Comitatul Caraș-Severin
 un fost județ din România interbelică, vezi Județul Caraș-Severin (interbelic)
 un actual județ din România, vezi Județul Caraș-Severin

Toponime românești